El término «Reason» (razón, en castellano) puede referirse a:

Software 
 Reason es un software musical desarrollado por Propellerhead Software.

Organizaciones 
 National Center for Reason and Justice es un Grupo de vigilancia del gobierno estadounidense.
 Project Reason es una organización laicista estadounidense.
 United Coalition of Reason es una asociación de vigilancia gubernamental en temas de laicismo.

Música 
 A Momentary Lapse of Reason, álbum de Pink Floyd.
 Appeal to Reason, álbum de Rise Against.
 Give a Girl a Reason, álbum de Jennifer Peterson-Hind.
 Love Is Reason, canción de A-ha.
 No Reason, sencillo de Sum 41.
 No Reason to Cry, álbum de Eric Clapton.
 Reason to Believe (álbum) de Pennywise.
 Reason to Believe (canción), canción de Sum 41.
 Reason to Live, canción de Kiss.
 Texas Is the Reason, banda de emo.
 The Reason, sencillo de Hoobastank.
 Reason canción de las australianas NERVO.
 Reason, 2014, canción de Erasure.

Otros 
 Reason es una revista mensual libertaria publicada por la Fundación Reason.
 Bridget Jones: The Edge of Reason
 The Voice of Reason, último episodio de la serie de televisión The Outer Limits.